Emas steht für:
 Emas (Paraíba), Ort in Paraíba, Brasilien
 Nationalpark Emas, brasilianischer Nationalpark, Weltnaturerbe der UNESCO

EMAS steht für:
 EMAS (Upstream-Dienstleister), singapurischer Dienstleister für die Offshore-Ölförderung, Teil der Ezra Holdings
 Proton EMAS, Konzeptfahrzeuge von Italdesign Giugiaro für Proton (Automobilhersteller)
 Eco Management and Audit Scheme, von der EU entwickeltes System aus Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung
 Edinburgh Multiple Access System, Mainframe-Betriebssystem der University of Edinburgh
 Electronic Monitoring and Advisory System, ein Verkehrsüberwachungssystem in Singapur
 Engineered Materials Arrestor System, ein Notstopp-Bodenbelag am Ende von Landebahnen
 European Menopause and Andropause Society, europäische Forschungsgesellschaft, Herausgeber der Fachzeitschrift Maturitas

Abkürzung